Ле-Кремлен-Бисетр () — коммуна во Франции, находится в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн, в 4,5 км от центра Парижа, входя в Малую корону Большого Парижа. Имеет прямое сообщение с официальным Парижем автобусными маршрутами и линией 7 Парижского метрополитена.

На территории коммуны располагается госпиталь Бисетр, известный с XVII века. Часть названия коммуны «Кремлен» происходит от Московского Кремля, так как в госпитале в 1813 году лечилось много раненых в ходе похода Великой армии Наполеона в Россию, в том числе квартировавших в Кремле во время оккупации Москвы, и вблизи госпиталя появилась таверна «У кремлёвского сержанта» (), давшая название району.

Коммуна стала самостоятельной в 1896 году, когда была выделена из коммуны .

Образование 
 Школа информатики и передовых методов
 IONIS Школа технологий и управления

Коммуны департамента Валь-де-Марн
Пригороды Парижа